How to Let Go — второй студийный альбом норвежской певицы и автора Сигрид, вышедший 6 мая 2022 года на лейбле Island Records.

История 
После полуторагодичного перерыва Сигрид вернулась, выпустив сингл «Mirror» 26 мая 2021 года, за которым последовал релиз «Burning Bridges» 25 августа того же года. 5 ноября 2021 года она выпустила рождественскую версию своего трека 2019 года «Home to You», записанного тогда для саундтрека к фильму «The Aeronauts». Рождественская версия называлась «Home to You (This Christmas)». 19 января 2022 года она выпустила совместный трек с английской певицей и автором-исполнителем Griff (Сарой Гриффитс), который стал их первым совместным треком, однако эта песня не вошла во второй студийный альбом Сигрид. После выхода песни «It Gets Dark» 9 марта 2022 года Сигрид объявила, что её второй студийный альбом выйдет 6 мая 2022 года, а также поделилась обложкой и трек-листом альбома в своих социальных сетях.

Отзывы 
Honestly, Nevermind был встречен в целом положительными отзывами музыкальных критиков. На сайте Metacritic, который присваивает рецензиям профессиональных изданий нормализованный рейтинг из 100, альбом получил средний балл 77 на основе 8 обзоров, что указывает на «в целом положительные отзывы». Агрегатор AnyDecentMusic? дал ему 7,3 балла из 10 на основе своей оценки критиков.

В статье для AllMusic Нил З. Йенг назвал альбом «освежающим и даже более проницательным, чем её дебют», а также отметил, что «растущая артистка выбирает позитивный, утвердительный путь в песнях How to Let Go, в которых сливаются мерцающие жемчужины дэнс-попа и баллады среднего темпа размером с арену», добавив, что этот проект — «более состоявшийся акт».

Джем Стоукс из The Clash отмечает, что How to Let Go — это альбом о расширении собственных возможностей, который читается как личный дневник Сигрид с подробным описанием эпизодов роста и уроков любви [с] Сигрид отказывается от своего прошлого в пользу роста и вдохновляет других сделать то же самое".

Дэвид Роскин из Gigwise поставил альбому оценку 7 из 10 звезд и написал, что How to Let Go «может быть коллекцией поп-бэнгов, погружаясь в фолк и диско, но прежде всего, это смелое и дерзкое путешествие Сигрид к свободе».

Иззи Сигстон из The Line of Best Fit описал проект как «лоскутное одеяло органического роста и размышлений» и заявил, что «Сигрид продолжает зажигать души своим прогрессивным, но в то же время мгновенно узнаваемым альбомом».

Ник Левин из NME оценил альбом в 4 из 5 звезд и сказал: «Если How to Let Go — это альбом о принятии жизни во всей её хаотичной и противоречивой славе, то, несомненно, свидетельством его успеха является то, что пластинка получилась настолько жизнеутверждающей. Как и в лучшей поп-музыке, здесь чувствуется, что кто-то протянул руку, чтобы сказать, что он точно знает, что вы чувствуете».

Список композиций 

Замечания
  дополнительный продюсер
 Трек 13, «Lost», это кавер песни, исполненной Фрэнком Оушеном, с альбома Channel Orange (2012)
 Трек 15, «Bad Habits», это кавер песни, исполненной Эдом Шираном, с альбома = (2021)

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Mirror (Official Video)
 Bad Life (Live - Vevo Studio Performance)

Альбомы Island Records
Данс-поп-альбомы
Альбомы Норвегии